

Astronautica
 Falcon – famiglia di lanciatori a razzo della Space Exploration Technologies

Automezzi
 Ford Falcon – nome di diverse automobili prodotte dalla Ford fra gli anni '60 e '70
 Ford Falcon (USA) – vettura compatta prodotta in Nordamerica tra gli anni sessanta e settanta
 Ford Falcon (Argentina) – automobile prodotta dalla divisione argentina della Ford dagli anni sessanta fino agli anni novanta
 Ford Falcon (Australia) – auto di categoria full-size prodotta dagli anni sessanta dalla Ford Motor Company of Australia
 Falcon – autocarro di piccole dimensioni con portata 35 quintali, lanciato dalla Antonelli alla fine degli anni 90. Tutta la gamma era motorizzata Iveco con cilindrata 2500 da 75 cv

Aviazione
 Dassault Falcon – famiglia di aeromobili della Dassault Aviation
 F-16 Fighting Falcon – Caccia delle forze aeree statunitensi
 Falcon – motore per aerei sviluppato dalla Rolls-Royce Limited
 AIM-4 Falcon – Missile guidato aria-aria della United States Air Force

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Falcon – città della Contea di Cumberland, Carolina del Nord
 Falcon – città della Contea di Quitman, Mississippi
 Venezuela
 Falcón – stato federato
 Falcón – comune nel Cojedes
 Falcón – comune nel Falcón

Musica
 Marie-Cornélie Falcon (1814-1897) – soprano francese
 Soprano Falcon – variante di soprano drammatico che prende nome dalla suddetta cantante
 Falcon – album discografico dei The Courteeners del 2010

Personaggi
 Falcon – Personaggio dei fumetti Timely Comics e Marvel Comics
 Falcon – Personaggio dei Transformers
 Falcon (Umibozu) – personaggio immaginario della serie City Hunter creato da Tsukasa Hōjō
 Capitan Falcon – personaggio della serie di videogiochi F-Zero prodotta dalla Nintendo

Videogiochi
 Falcon – simulatore di volo del 1984 prodotto dalla Spectrum HoloByte
 Falcon: The Renegade Lord – sparatutto del 1987

Altro
 Falcon Entertainment – casa di produzione pornografica
 Falcon – linguaggio di programmazione.